Irenopolis bezeichnet folgende Titularbistümer:

 Irenopolis in Cilicia
 Irenopolis in Isauria